Francja:
 Maizières – gmina w regionie Dolna Normandia
 Maizières – gmina w regionie Franche-Comté
 Maizières – gmina w regionie Lotaryngia
 Maizières – gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Maizières – gmina w regionie Szampania-Ardeny

Zobacz też:
 Mézières